Финалът за Суперкупата на България през 2015 г. е тринадесетият мач от такъв тип. Срещата се играе между шампиона на България за сезон 2014/15 Лудогорец Разград и носителя на Купата на България за сезон 2014/15 Черно море Варна, който побеждава на финала Левски София след продължения.

Черно море побеждава с 1-0 с гол на Мехди Бурабия.

На заден план 
Двата отбора се изправят един срещу друг за първи път в историята на този турнир. Лудогорец играе за четвърти пореден път в мача за Суперкупата, докато за Черно море това е първо участие на финала за Суперкупата на България.

Детайли

Вижте също 
 „А“ футболна група 2014/15
 Купа на България по футбол 2014/15

Източници 

Суперкупа на България по сезони
Турнири по футбол в Бургас